Tainio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2001), joueur finlandais de football
 (1874-1929), homme politique finlandais
Teemu Tainio (né en 1979), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois